Polyeucte est un prénom et nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens 
 Polyeucte de Mélitène († 250) et Néarque,  martyrs à Mélitène en Arménie sous Valérien ; fêté localement le 7 janvier avec Néarque.
 Polyeucte de Césarée (), martyr à Césarée de Cappadoce ; fêté le 21 mai en Occident et le 19 décembre en Orient.
 Polyeucte de Constantinople († 970), eunuque, patriarche de Constantinople de 956 à 970, baptisa sainte Olga ; fêté le 5 février.

Arts 
 Polyeucte, une pièce de théâtre de Pierre Corneille.
 Polyeucte, un opéra de Charles Gounod de 1878.
 Polyeucte, une ouverture de Paul Dukas de 1891.
 Polyeucte, un film de Camille de Morlhon sorti en 1910.

Notes et références